Die Abkürzung HWS steht für:
 Halswirbelsäule, die Gesamtheit der Wirbel zwischen Kopf und Brustwirbelsäule bei Menschen und Säugetieren
Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung
 Hauptwohnsitz, ein Wohnsitz, an dem primär gewohnt wird
 Herbst-Winter-Semester an Hochschulen
 Hermes Warehousing Solutions, die ehemalige Bezeichnung des Logistikunternehmens Hermes Fulfilment
 Hochwasserschutz, die Summe aller Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben der Bevölkerung als auch von Sachgütern vor Hochwasser
 Hochschule für Wirtschaft, Verwaltung und soziale Arbeit, eine Schweizer Fachhochschule in Bern
 Höhere Schule für wirtschaftliche Berufe, Schulform in Österreich
 Holographic Weapon Sight, siehe Reflexvisier

HWS